Очищение — действие по глаголу «очистить».

Художественные произведения:
 «Очищение» — советский фильм режиссёра Дмитрия Шинкаренко (1990) по повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского».
 «Очищение» — фильм французского режиссёра Оливье Ассаяса (2004).
 «» — роман финской писательницы Софи Оксанен (2008).
 «Очищение» — фильм финского режиссёра Антти Йокинена (2012) по одноимённому роману Софи Оксанен.